Le sigle PAMP peut faire référence à :
 Prix Achat Moyen Pondéré
Motif moléculaire associé aux pathogènes, en immunologie
 Une filiale de MKS (Switzerland), active dans le raffinage de métaux précieux.